Чак-Ток-Ичак IV (дословно Великая Облачная Лапа; также известен как Птичий Коготь) (годы правления: после 527 — 537 год) — двадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Чак-Ток-Ичак IV взошёл на трон Мутульского царства примерно после 527 года и был преемником царицы Иш-Йокин и её соправителя и мужа Каломте-Балама.

Ему наследовал Яш-Эб-Шок II, сводный брат Иш-Йокин.

См. также 

 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Правители Тикаля
Правители Америки VI века